Кенесов — фамилия. Известные носители:

 Кенесов, Арман Серикович (род. 2000) — казахстанский футболист.
 Кенесов, Жалгас Кенесович (1959—2020) — казахстанский композитор, автор и исполнитель своих песен.